Wapen van Bologna (stad)
 Wapen van Bologna (provincie)
 Wapen van Bologna (metropolitane stad)